Добрин Красимиров Орловски е български футболист, дефанзивен полузащитник. Роден е на 22 август 1981 г. в Пловдив. Висок е 182 см и тежи 75 кг.

Кариера 
Играл е за Локомотив (Пловдив), Сокол (Марково), Вихрен и Беласица. В „А“ група има 40 мача и 3 гола. Бронзов медалист и полуфиналист за купата на страната през 2005 г. с Локомотив (Пд). Има 1 мач в турнира Интертото за Локомотив (Пд). За младежкия национален отбор има 12 мача и 4 гола.

Статистика по сезони 

Български футболисти
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Ботев (Пловдив)
Футболисти на Беласица (Петрич)
Футболисти на Вихрен (Сандански)
Футболисти на Спартак (Пловдив)
Футболисти на Несебър
Футболисти на Оборище (Панагюрище)
Български футболисти в Канада